Aliaksandr Hleb, footballeur international biélorusse 
 Vyacheslav Hleb, footballeur international biélorusse

Homonymie de patronyme